John Söderström kan syfta på

* John Söderström (1889–1982), svensk bandy- och tennisspelare
 John Söderström  (1898–1960), svensk målare och tecknare